Utenhove, ook Uutenhove, uyt den Hove, d'Uutcourt en andere varianten, is de naam van de volgende personen:

 Johannes van Utenhoven († 1269), dominicaan, professor in Parijs
 Willem Uten Hove (13e eeuw), priester uit Aardenburg en auteur van een Bestiaris
 Maarten Utenhove (15e eeuw), architect uit Mechelen, portaal van de Sint-Maartenskerk in Ieper
 Joris Utenhove (15e eeuw), schilder in Ieper
 Johannes Utenhove of Joannes ex Curia († 1489), vicaris-generaal van de dominicanen in de Nederlanden
 Nicolaas Utenhove († 1527), vriend van Erasmus van Rotterdam en raadslid van Vlaanderen
 Karel Utenhove de Oude (1500-1580), Vlaams humanist en politicus
 Karel Utenhove († na 1584), heer van Hooghewalle, wederdopersgezind raadslid en burgemeester van Gent
 Jan Utenhove (1516-1566), Vlaams humanist en gereformeerd theoloog
 Karel Utenhove de Jonge (1536-1600), Vlaams humanist en dichter
 Anna Utenhove of Johanna Utenhovia († na 1603), Vlaams-Duitse humanist en neo-Latijns dichter
 Antoon Utenhove († 1573), kapitein van de watergeuzen
 Anna Utenhoven († 1597), laatste dodelijk slachtoffer van de ketterijvervolging in de Nederlanden
 Anthonis van Utenhove († 1625), heer van Rijnesteyn, Nederlands militair
 Karel Utenhove of Karel Dujardin (1626-1678), Nederlands kunstschilder
 Jacob Maurits Carel van Utenhove van Heemstede (1773-1836), Nederlands edelman, astronoom en kunstverzamelaar